robotnik – zawód
 „Robotnik” – pismo, później gazeta Polskiej Partii Socjalistycznej wydawana w różnych mutacjach i z przerwami w latach 1894–2003
 „Robotnik” – dwutygodnik Komitetu Obrony Robotników (KOR) i KSS KOR wydawany w latach 1977–1981
 „Robotnik Wybrzeża” – pismo wydawane w latach 1978–1980
 Robotnik – właśc. Chris Morrin, irlandzki muzyk i kompozytor urodzony w Dublinie
 Doktor Robotnik